Louisiana est le nom anglais de la Louisiane, il peut alors désigner la : 
 Louisiane, l'un des 50 États des États-Unis d'Amérique.
 Louisiane, un des territoires de la Nouvelle-France en Amérique du Nord

Louisiana peut aussi faire référence à :
Louisiana, une petite ville du Missouri
  est le nom porté par plusieurs navires de la marine américaine
 Le CSS Lousiana, un cuirassé à coque en fer des États confédérés d'Amérique pendant la guerre de Sécession
Louisiana, un musée d'art moderne important situé à Humlebæk au Danemark à proximité de Copenhague
 Ragin' Cajuns de Louisiana (anglais : Louisiana Ragin' Cajuns), club omnisports universitaire de l'université de Louisiane à Lafayette

Voir aussi